Jannai ist der Name folgender Personen:

 Alexander Jannäus, hasmonäischer König († 76 v. Chr.)
 Rabbi Jannai, Amoräer der 1. Generation (um 230–250 n. Chr.)
 R. Jannai / Jannaj, Amoräer der 3. Generation (ca. nach 290 n. Chr.) in Palästina, Sohn Jischmaels (nicht dieses Jischmaels)
 Jannai, einer der ältesten liturgischen Dichter / Paitanim, Datierungen gehen vom 4. bis zum 8. nachchristlichen Jahrhundert